Sezona 2008/09 okresní soutěže mužů v ledním hokeji se odehrávala na třech stadionech ve městech Opava, Kravaře a Studénka. Soutěže se účastnilo 10 klubů z Opavska.

Účastníci 
 HC Lipina Markvartovice
 HC Buly Centrum Kravaře
 HC Draci Opava
 HC Kozel Těškovice
 Slavia Malé Hoštice
 HC AUTO KUZNÍK
 HC Prajz Hlučín
 SK Kravaře
 HC Bijci Opava
 HC Jelen Kyjovice

Konečná tabulka 

 vítězem soutěze se stalo mužstvo HC Buly Centrum Kravaře

Rozpis Sezóny 2008/2009 
Seznam zápasů s jednotlivými výsledky

Reference 

Opavský hokejový přebor mužů
Lední hokej v Česku v roce 2008
Lední hokej v Česku v roce 2009
Kravaře (okres Opava)
Sport ve Studénce
Události ve Studénce